Hitt ist der Familienname folgender Personen:

 Homer Hitt (1916–2008), US-amerikanischer Soziologe
 Michael Hitt (* 1946), US-amerikanischer Ökonom und Hochschullehrer
 Parker Hitt (1878–1971), US-amerikanischer Offizier und Kryptologe
 Robert R. Hitt (1834–1906), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Hit